Волхо́вський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російської річки Волхов.

 Волховський провулок — провулок у місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області.
 Волховський провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Волховський провулок — провулок у місті Київ.
 У місті Макіївка Донецької області:
 1-й Волховський провулок;
 2-й Волховський провулок;
 3-й Волховський провулок;
 4-й Волховський провулок.
 Волховський провулок — провулок у місті Маріуполь Донецької області.
 Волховський провулок — провулок у місті Олександрія Кіровоградської області.
 Волховський провулок — провулок у місті Торез Донецької області.

Вулиці